Un Chiroquois (chiroquoise au féminin) peut désigner:
un habitant de la ville de Chilly-Mazarin.
un habitant de l'Eurasie, du continent eurasien. Le continent compte dans les 4 milliards d'habitants et fait 54 millions de kilomètres carrés.